Zgornja Pristava je ime več naselij v Sloveniji:

 Zgornja Pristava, občina Videm
 Zgornja Pristava, občina Slovenske Konjice